KMC steht als Abkürzung für:

 Flughafen King Khalid Military City in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Kangaroo Mother Care oder Känguru-Methode, eine Behandlungsmethode für Hochrisikobabys
 Kaiserslautern Military Community, die Gesamtheit der Einrichtungen der US-amerikanischen Streitkräfte (US Army und US Air Force) in und um Kaiserslautern
 Kanifing Municipal Council (Gemeinderat), verantwortlich für das Gebiet, das auch als Kombo-St. Mary Area bekannt ist, siehe Kanifing Municipal#Politik
 Kienbaum Management Consultants GmbH, siehe Kienbaum Consultants International
 Kiira Motors Corporation, ein ugandischer Automobilhersteller
 Kinetische Monte-Carlo-Simulation, ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem sehr häufig durchgeführte Zufallsexperimente die Basis darstellen
 'KMC', Pseudonym von Benny Benassi, italienischer Sänger und DJ
 KMC Group, taiwanischer Kettenhersteller
 KMC Management Consultants GmbH & Co. KG, siehe Klausmeier Management Consultants
 Knowledge Management & Collaboration, siehe SAP NetWeaver Portal
 Kompetenzzentrum Maschinenbau Chemnitz/Sachsen e.V., siehe Intec#Intec-Preis

KMC